2007 Голяма награда на Италия е 58-ото за Голямата награда на Италия и 13-и кръг от сезон 2007 във Формула 1, провежда се на 9 септември 2007 година на пистата Монца в Монца, Италия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Италия